Szesnasty oraz siedemnasty konkurs indywidualny Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się na skoczni dużej w Oberstdorfie w dniach 16–17 lutego.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała liderka Pucharu Świata Norweżka Maren Lundby ustanawiając swoim skokiem nowy rekord skoczni pobijając go o metr. Na drugim miejscu ze stratą półpunktu znalazła się najlepsza z reprezentantek gospodarzy Katharina Althaus. Trzecie miejsce w zawodach zajęła jej rodaczka Juliane Seyfarth. W czołowej dziesiątce znalazły się także na piątej pozycji Carina Vogt oraz sklasyfikowana na siódmej lokacie Ramona Straub. Reprezentująca Słowenię Nika Križnar swój skok oddała jako przedostatnia czego powodem były problemy ze sprzętem. Ostatecznie zajęła miejsce ósme ex aequo z Japonką Yūki Itō. Rumunka Diana Trâmbițaș nie pojawiła się na starcie. Kwalifikacje w całości zostały odbyte z dwudziestej drugiej platformy startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała Norweżka Maren Lundby z przewagą, która wyniosła pół punktu. Drugie miejsce zajęła Katharina Althaus, która w drugiej serii konkursowej oddała najdalszy skok konkursu. Trzecie miejsce po raz drugi w sezonie zajęła Słowenka Urša Bogataj straciwszy ponad dwadzieścia pięć punktów do drugiego miejsca. W czołowej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy reprezentantki gospodarzy, a były to Juliane Seyfarth (6. miejsce), Carina Vogt (8. miejsce) i Ramona Straub (9. miejsce). Zdyskwalifikowane za nieprzepisowy kombinezon zostały reprezentantka Francji Joséphine Pagnier oraz Rosjanka Lidija Jakowlewa. Zawody odbyły się z dwudziestej drugiej i dwudziestej czwartej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrała reprezentantka Niemiec Katharina Althaus. Ze stratą niespełna czterech punktów na drugiej pozycji sklasyfikowana została Japonka Sara Takanashi. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajęła reprezentująca Norwegię Maren Lundby. W czołowej dziesiątce uplasowały się na piątej lokacie Carina Vogt oraz na dziesiątej Juliane Seyfarth. Do startu w kwalifikacjach nie przystąpiły trzy zawodniczki, a w tym ponownie Rumunka Trâmbițaș oraz dwie reprezentantki Czech – Barbora Blažková i Zdena Pešatová. Niemka Alina Ihle została zdyskwalifikowana za nieprzepisowe obuwie. Skakano z dwudziestej belki startowej.

W drugim konkursie indywidualnym triumfowała ponownie reprezentantka Norwegii Maren Lundby. W pierwszej serii pobiła rekord o dwa metry, a w serii finałowej poprawiła go o jeszcze pół metra. Ze stratą ponad dziewięciu punktów na drugim miejscu sklasyfikowana została Juliane Seyfarth, która w drugiej serii wyrównała rekord Lundby z pierwszej serii. Skład podium uzupełniła sklasyfikowana na piątym miejscu po pierwszej rundzie Sara Takanashi. Jej strata do miejsca wyżej wyniosła ponad trzydzieści punktów. W czołowej dziesiątce wśród reprezentantek gospodarzy uplasowały się Katharina Althaus (4. miejsce) oraz Carina Vogt (10. miejsce). Swoje pierwsze punkty w sezonie wywalczyła Czeszka Karolína Indráčková zajmując 29. miejsce w konkursie. Swojego skoku w pierwszej serii nie ustała Rosjanka Anna Szpyniowa, która ostatecznie sklasyfikowana została na trzydziestej ósmej pozycji. Zawody rozegrano z dwudziestej drugiej i dwudziestej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Oberstdorfie był Georg Späth, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Franck Salvi, a jego asystentem – Marko Mlakar. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 15 lutego 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 16 lutego 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 17 lutego 2019

Drugi konkurs indywidualny – 17 lutego 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
2019 w Niemczech